Luis Pardo puede referirse a:

Luis Pardo (poeta) (siglos XVI y XVII)
Luis Pardo Novoa (1874-1909), bandolero peruano, conocido como "El Bandolero".
Luis Pardo Céspedes Empresario y escritor español.
Luis Pardo Sáinz (1960-), empresario y político chileno.
Luis Pardo Villalón (1882-1935), marino chileno.
Luis Pardo (1927), película muda peruana.